Spojení písmen M a C může mít různé významy:

MC 
 MC – kód ISO 3166-2 pro Monako
 BS-MC – kód ISO 3166-2 pro Mangrove Cay
 ceremoniář
 Master of Ceremonies – performer, rapper (zpěvák recitující rap)
 audiokazeta – zkratka převzatá z angl. Music Cassette, též magnetofonová kazeta
 mini kazeta - Philips, 1967
 mikro kazeta - Olympus, 1969
 mateřské centrum
 maloobchodní cena – cena určená (zejména v centrálně plánovaném hospodářství) pro maloobchod
 mezní náklady – zkratka z angl. marginal cost
 Minecraft – počítačová hra napsaná v Javě, vyvíjená firmou Mojang Studios ve zkratce MC
 MasterCard – vydavatel platebních karet
 středisko krátkých textových zpráv – zkratka z Message Center používaná zejména ve standardech ANSI, například CDMA2000
 US MC - United States Marine Corps, USMC - Námořní pěchota Spojených států amerických
 MC - zkratka pro motorkářský klub (motocycle / motorcycle club)

MČ 
 městská část
 Mluvnice češtiny (název nejobsáhlejší české gramatiky)

Mc 
 Mc (obdoba Mac) znamená son of (syn …) a začínají tak mnohá irská či skotská příjmení
 moscovium – chemický prvek

mC 
 zkratka pro milicoulomb

.mc 
 .mc – internetová doména nejvyššího řádu pro Monako

mc 
 mc – nestandardní zkratka předpony mikro
 mc – spouštěcí příkaz aplikace Midnight Commander

Externí odkazy 
 
 
 

Zkratky
Značky